Elham steht für:

 Elham (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname
 Elham Valley, ein Tal in England
 Elham (Kent), eine Ortschaft in England

Elham ist der Familienname von:
 Gholam-Hossein Elham (* 1959), iranischer Politiker